Евней — персонаж древнегреческой мифологии, сын Ясона и царицы острова Лемнос Гипсипилы
 (7152) Евней — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.